Cette page présente le bilan saison par saison du Stade briochin.

Bilan saison par saison

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

Saint-Brieuc
Bilan saison par saison